Курганский сельский Совет — сельский Совет на территории Рогачёвского района Гомельской области Республики Беларусь.

История 
Курганский сельский Совет был образован в 1924 году.

Состав 
Курганский сельсовет включает 9 населённых пунктов:
 Берёзовый Гай — деревня.
 Каменка — деревня.
 Курганье — агрогородок.
 Малашковичи — деревня.
 Новый Кривск — деревня.
 Осмоловичи — деревня.
 Перекоп — деревня.
 Рысков — деревня.
 Старый Кривск — деревня.

Население

Численность 
 2019 год — 373 двора, 771 житель.

Примечания

Ссылки 
 Рогачёвский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Рогачёвского района